Tillich ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna „Hannah“ Tillich (1896–1988), deutsch-amerikanische Malerin und Schriftstellerin
 Paul Tillich (1886–1965), deutsch-amerikanischer protestantischer Theologe
 Stanislaw Tillich (* 1959), deutscher Politiker (CDU, bis 1990 DDR-CDU)
 Wolfgang Tillich (1939–1988), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Tillig, deutscher Hersteller von Modelleisenbahnen
 Tilch